Лас Клавељинас има више значења:

 Лас Клавељинас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Клавељинас (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику